Rána může být:
 rána
 rána (zvuk) – zvukový projev výbuchu
 rána (úder) – úder do předmětu
 prudká střela v kolektivním či míčovém sportu

Související články 
Raná